Стрезовце може бити:

 Стрезовце, село у општини Косовска Каменица, КиМ, Србија;
 Стрезовце, село у општини Прешево, Србија;
 Стрезовце, село у општини Старо Нагоричане, Северна Македонија.